Кохановичи — топоним в Белоруссии:

 Кохановичи — агрогородок в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Кохановичи — деревня в Несвижском районе Минской области.

См. также